Edward Lee, I conte di Lichfield (1663-1716)
Edward Lee – attore 
Edward Lee – cestista cinese
Edward Lee – chef statunitense
Edward Lee – scrittore statunitense
Edward Lee – vescovo inglese